Andere naam voor Flying Fish Cove, nederzetting op Christmaseiland
Andere naam voor Edinburgh-of-the-Seven-Seas, plaats op het eiland Tristan da Cunha
De belangrijkste plaats op Anegada, het noordelijkste eiland van de noordelijke eiland van de Britse Maagdeneilanden
Een Amerikaanse film uit 1999, The Settlement (film).